Александра Алексеевна Балюк (; 14 сентября 1913, село Сорочинцы, Великосорочинская волость, Миргородский уезд, Полтавская губерния — 7 ноября 1994, село Великий Байрак, Миргородский район, Полтавская область) — колхозница, доярка племенного завода имени Декабристов Миргородского района Полтавской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 14 сентября 1913 года в крестьянской семье в селе Сорочинцы Полтавской губернии. Окончила четыре класса начальной школы, после чего до 1936 трудилась разнорабочей в колхозе «Широкая нива».

С 1936 по 1967 год — доярка племенного завода имени Декабристов в селе Великий Байрак Миргородского района. С 1961 года ежегодно перевыполняла план по надою молока. С среднем получала около 3200 — 3500 килограмм молока с каждой коровы. В 1957 году удостоена звания Героя Социалистического Труда «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции».

В 1967 году вышла на пенсию. Проживала в селе Великий Байрак.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года
 Орден Ленина — дважды (1949, 1966)

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Кулик І. Гори, гори, зоре ! // ЗП. — 1966. — 25 трав

Ссылки 
 
 Балюк Олександра Олексіївна. Герой Соціалістичної Праці (1966)